Tolna (comitaat); een comitaat in Hongarije
Tolna (stad); een stad in Hongarije, in het gelijknamige comitaat
Tolna (North Dakota); een plaats in de staat North Dakota in de Verenigde Staten
Tolna (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie spinneruilen
Tolna (historisch comitaat)